Gozdowo (gromada w powiecie sierpeckim)
 Gozdowo (gromada w powiecie wrzesińskim)